Lac Simard peut faire référence à:

Hydronymes 
Lac Simard (Témiscamingue), un plan d'eau douce des municipalités de Laforce et de Moffet (partie Ouest), dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Témiscamingue, dans la région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.
Lac Simard (réservoir Gouin), un plan d'eau douce situé dans la partie Nord-Ouest du réservoir Gouin, dans le territoire de la ville de La Tuque, dans la région administrative de la Mauricie, dans la province de Québec, au Canada.
Lac Simard (Petit-Mécatina), un plan d'eau douce de la municipalité Petit-Mécatina], dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Le Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, au Québec, au Canada.